Ahmad Fattouh (1946- ), homme politique libanais ;

 Rauhi Fattouh (1949- ), homme politique palestinien.